Aue-Kapelle steht für

 Aue-Kapelle (Hannover), denkmalgeschützte ehemalige Kapelle von Alt-Bethesda der Henriettenstiftung in Kirchrode
 Aue-Kapelle (Pfaffenhofen), auch Kranewitter-Kapelle genannt, denkmalgeschützte Kapelle in Pfaffenhofen in Tirol